Pleasant Hill ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pleasant Hill (Alabama)
 Pleasant Hill (Arkansas)
 Pleasant Hill (Illinois), im  Pike County
 Pleasant Hill (Iowa), im Polk County
 Pleasant Hill (Kalifornien), im Contra Costa County
 Pleasant Hill (Kentucky)
 Pleasant Hill (Louisiana), im Sabine Parish
 Pleasant Hill (Mississippi), im DeSoto County
 Pleasant Hill (Missouri), im Cass County
 Pleasant Hill (Nebraska), im Saline County
 Pleasant Hill (New Mexico)
 Pleasant Hill (Northampton County, North Carolina)
 Pleasant Hill (Wilkes County, North Carolina)
 Pleasant Hill (Oregon), im  Lane County
 Pleasant Hill (Pennsylvania), im Lebanon County
 Pleasant Hill (Tennessee), im Cumberland County
 Pleasant Hill (Texas)
 Pleasant Hill (Calhoun County, West Virginia)
 Pleasant Hill (Jackson County, West Virginia)
 Pleasant Hill (Wood County, West Virginia)

im NRHP gelisteten Objekte:
 Pleasant Hill (Maryland), ID-Nr. 97001449
 Pleasant Hill (Adams County, Mississippi), ID-Nr. 79001297
 Pleasant Hill (Wilkinson County, Mississippi), ID-Nr. 82000582
 Pleasant Hill (Ohio), ID-Nr. 08000112

Siehe auch:
 Pleasant Hill Township
 Pleasant Hill School
 Pleasant Hills